Cheinisse est un patronyme porté notamment par : 

 Claude-François Cheinisse (1931-1982), écrivain français de fantastique et de science-fiction ;
 Jacques Cheinisse (1934-), pilote automobile français.

Homonymie de patronyme